Hell's Kitchen kan syfta på:

 Hell's Kitchen, New York – ett bostadsområde på Manhattan i New York
 Hell's Kitchen – originaltitel på en film från 1939, se Samhällets unga rebeller
 Hell's Kitchen (film) – en film från 1998
 Hell's Kitchen (film, 2002) – en film  från 2002 med originaltitel Ash Wednesday
 Hell's Kitchen (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 Hell's Kitchen (brittisk TV-serie) – en brittisk TV-serie
 Hell's Kitchen (nattklubb) – en krog i Stockholm